Monika Maierhofer (1967) – sciatrice austriaca
 Stefan Maierhofer (1982) – calciatore austriaco
 Sandro Maierhofer (1985) – calciatore liechtensteinese